Early Morning Wake Up Call jest albumem studyjnym australijskiej grupy Flash and the Pan wydanym w roku 1984 i wyprodukowanym przez duet Vanda-Young.

Lista utworów 

Albumy Epic Records
Albumy Flash and the Pan
Albumy muzyczne wydane w roku 1987
Albumy muzyczne wydane w roku 1984